Рамазан Селимович Ферзалиев (19 февраля 1995, Хасавюрт, Дагестан, Россия) — российский борец вольного стиля.

Спортивная карьера 
Родился в Хасавюрте. Вольной борьбой занимается с 12 лет. Воспитанник хасавюртовской спортивной школы имени братьев Ирбайхановых. В феврале 2018 года стал чемпионом Дагестана. В октябре 2018 года выиграл турнир имени Санана Лиджигоряева в Элисте. В марте 2019 года в составе сборной России стал победителем Кубка мира в Якутске. В июле 2019 года стал серебряным призёром чемпионата России, уступив в финале Магомедрасулу Идрисову.

Спортивные результаты на крупных турнирах 
 Межконтинентальный кубок 2015 — 9;
 Межконтинентальный кубок 2016 — ;
 Межконтинентальный кубок 2017 — ;
 Межконтинентальный кубок 2018 — ;
 Кубок мира по борьбе 2019 (команда) — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2019 — ;
 Межконтинентальный кубок 2019 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2020 — ;

Личная жизнь 
По национальности — лезгин. Родовые корни из с.Балуджа (лезг. КIурукIунар), Ахтынского района . Студент Республиканского дорожно-строительного колледжа в Хасавюрте.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы Дагестана

Борцы России
Лезгины